Ајова има више значења:

 Ајова, савезна држава САД.
 Округ Ајова (Ајова)
 Округ Ајова (Висконсин)
 Ајова (Луизијана)
 Ајова (Салто де Агва)
 Ајова (народ)
 Ајова (река)